Le tournoi de tennis de Palm Springs est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du  au .

Yvonne Vermaak remporte le simple dames. En finale, elle bat Carling Bassett, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Springs
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Palm Springs
Sport en Californie en 1983
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en février 1983
Tennis en mars 1983